Эмманюэль-Мари-Максимильен де Крой (; 7 июля 1768, Париж — 24 января 1842, Ле-Рё), принц де Крой, де Сольр и князь Священной Римской империи, пэр Франции — французский военный и государственный деятель, рыцарь орденов короля.

Биография 
Второй сын герцога Анн-Эмманюэля де Кроя и Августы Фредерики Вильгельмины Эрнестины фон Зальм-Кирбург.

Обладатель фамильных владений, расположенных в Нидерландах. В 1791 году вместе с семьей эмигрировал из Франции.

Преданный сторонник Бурбонов. Во время Ста дней собрал отряд добровольцев, чтобы вернуть северные французские департаменты под власть короля. 31 мая 1815 произведен в лагерные маршалы. После окончательного падения Наполеона  был назначен чрезвычайным комиссаром Людовика XVIII в департаменте Сомма, которым руководил до 1819 года.

Коллегия выборщиков этого департамента 14 ноября 1820 избрала принца депутатом Нижней палаты (II Легислатура) 235 голосами из 308. 6 марта 1824 он был переизбран в состав III Легислатуры. В составе Ассамблеи неизменно примыкал к правому крылу.

Участвовал в коронации Карла X. В 1825 году был назначен капитаном первой роты телохранителей короля («белой роты», или «роты де Кроя»), сменив на этом посту своего тестя Жозефа де Кроя, герцога д'Авре. 26 июня 1825 произведен в генерал-лейтенанты армий короля.

Некоторое время управлял департаментом Нижней Шаранты. 5 ноября 1827 введен в состав Палаты пэров.

Во время Июльской революции сопровождал свергнутого Карла X в Шербур. Демонстрируя преданность монарху, на белом коне, в шляпе с белыми перьями, с белой кокардой и голубой лентой Святого Духа он во главе своей роты продефилировал через враждебный город.

Был исключен из Палаты пэров, как назначенец Карла X, и удалился в частную жизнь, отказавшись признать Июльскую монархию. Умер в своем замке Ле-Рё в Бельгии, где до сих пор хранится его орденская цепь.

Награды 
 Кавалер ордена Святого Людовика (9.08.1814)
 Офицер ордена Почетного легиона (1.05.1821)
 Рыцарь ордена Святого Духа (14.05.1826)

Семья 
Жена (9.04.1788): Аделаида-Мари-Луиза-Жюстина-Жозефина де Крой д'Авре (10.07.1768—3.09.1846), дочь Жозефа де Кроя, герцога д'Авре, и Аделаиды-Луизы-Анжелики-Габриели де Крой-Сольр

Дети:

 Анн-Луиза-Констанс де Крой (19.08.1789, Конде-сюр-л’Эско — 2.12.1869, Ле-Рё), принцесса де Сольр. Муж (3.09.1810): принц Фердинанд-Филипп-Туссен-Виктюрньен де Крой (1791—1865), двоюродный брат, сын герцога Огюста де Кроя
 Адольф-Жозеф-Фредерик-Эмманюэль де Крой (23.09.1790—7.05.1803)
 Виктор-Эмманюэль-Габриель де Крой (2.04.1794, Ле-Рё — ум. малолетним)

Литература 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Pairs de France, pp. 230—231 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VI. — P.: Arthus Bertrand, 1826
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, p. 78 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Dictionnaire des parlementaires français. T. II. — P.: Bourloton, 1890, p. 227
 Pinoteau H. Etat de l'Ordre du Saint-Esprit en 1830 ; et, La survivance des ordres du roi. — Nouvelles Editions Latines, 1983. — ISBN 978-2723302135, pp. 72—73

Ссылки 
 

Члены Палаты депутатов Франции эпохи Реставрации
Члены Палаты пэров Франции эпохи Реставрации
Французские эмигранты времён Французской революции
Генерал-лейтенанты (Франция)
Дом де Крой